

Toponymie
 Żeleźniki est un village polonais situé dans la gmina de Miedzna dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie. 
 Żeleźniki est un village polonais situé dans la gmina de Krośnice dans le powiat de Milicz et en voïvodie de Basse-Silésie.